Böbingen peut faire référence à :

 Böbingen, commune de l'arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Böbingen an der Rems, commune de l'arrondissement d'Ostalb, Bade-Wurtemberg, Allemagne.

Voir aussi :
 Bobingen